Forsa distrikt kan syfta på:

Forsa distrikt, Hälsingland
Forsa distrikt, Södermanland

Se även
Forsa församling
Forsa socken